Filips I van Nassau-Weilburg (1368-1429), graaf van Nassau-Weilburg (1371-1429).
 Filips I van Nassau-Wiesbaden (1492-1558), graaf van Nassau-Wiesbaden (1511-1554).
 Filips II van Nassau-Saarbrücken (1509-1554), graaf van Nassau-Saarbrücken (1544-1554).
 Filips II van Nassau-Weilburg (1418-1492), graaf van Nassau-Weilburg (1429-1490).
 Filips II van Nassau-Wiesbaden (1516-1566), graaf van Nassau-Wiesbaden (1536-1566).
 Filips III van Nassau-Saarbrücken (1542-1602), graaf van Nassau-Saarbrücken (1574-1602).
 Filips III van Nassau-Weilburg (1504-1559), graaf van Nassau-Weilburg (1523-1559).
 Filips van Nassau-Beilstein (?-1446), erfgraaf van Nassau-Beilstein, zoon van Johan I van Nassau-Beilstein.
 Filips van Nassau-Dillenburg, zoon van Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg.
 Filips van Nassau-Grimhuizen (1605-1672/76), heer van Grimhuizen, Hoekelom en Wijchen.
 Filips van Nassau-Idstein (1450-1509), graaf van Nassau-Idstein (1480-1509).
 Filips van Nassau-Siegen (1420-1429), zoon van Engelbrecht I van Nassau-Siegen.
 Filips van Nassau-Siegen (1566-1595), gouverneur van Gorinchem en Woudrichem (1586-1591) en Nijmegen (1591-1595).
 Filips van Nassau-Weilburg (1388-1416), erfgraaf van Nassau-Weilburg, zoon van Filips I van Nassau-Weilburg.
 Filips van Nassau-Weilburg (1443-1471), zoon van Filips II van Nassau-Weilburg.
 Filips van Nassau-Weilburg (1526-?), zoon van Filips III van Nassau-Weilburg.
 Filips van Nassau-Weilburg (1597-1621), zoon van Lodewijk II van Nassau-Weilburg.

Zie ook 
 Filips Karel van Nassau-Hadamar (1656-1668), zoon van Maurits Hendrik van Nassau-Hadamar.
 Filips Lodewijk van Nassau-Hadamar (1628-1629), zoon van Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar.
 Filips Lodewijk van Nassau-Idstein (1662-1664), zoon van Johan van Nassau-Idstein.
 Filips Willem van Nassau-Saarbrücken (1671-1671), zoon van Gustaaf Adolf van Nassau-Saarbrücken.
 Filips Willem van Oranje (1554-1618), prins van Orange, graaf van Nassau, enz. (1584-1618), oudste zoon van Willem van Oranje.
 Filips Wolfgang van Nassau-Dillenburg (1595-1595), zoon van George van Nassau-Dillenburg.